Гаплогруппа T:
 Гаплогруппа T (мтДНК)
 Гаплогруппа T (Y-ДНК)